Amance może dotyczyć:
 Amance – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Amance – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Amance – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Amance – rzeka we Francji, przepływająca przez tereny departamentów Górna Marna oraz Górna Saona, dopływ rzeki Petite-Saône